Badoni ima više značenja:
 Badoni, Cuneo
 Badoni, Piacenza